Кубок Великобритании по шоссейному велоспорту среди женщин (официальное название: ) — сезонный турнир из самостоятельных шоссейных британских велогонок проводящийся с 1981 года. Является аналогом мужского Кубка Великобритании.

История 
Кубок был создан в 1981 году и также известен под названием Jo Bruton Trophy в память о талантливом юном гонщике.

В ноябре 2019 года было объявлено что со следующего сезона призовой фонд женского кубка будет равен аналогичному фонду мужского кубка состоящему из Весеннего кубка и Серии Гран-При.

В 2020 году сезон был отменён из-за пандемии COVID-19.

Календарь турнира состоит из британских однодневных и многодневных гонок, количество которых может меняться каждый год. Обычно проводится от 6 до 8 гонок.

Организатором выступает Федерация велоспорта Великобритании (British Cycling).

Изначально с 1981 года по итогам турнира разыгрывалась только индивидуальная классификация, регламент которой меняется на протяжении сезонов. С 2017 года добавилась командная классификация, а с 2021 ещё и молодёжная (до 23 лет). Победитель каждой определяется по наибольшей сумме набранных очков.

Гонки 
В разные годы в календарь Кубка входили следующие гонки: 

 Alexandra Tour of the Reservoir
 Blackpool Grand Prix Des Dames
 Brentwood Criterium
 Capernwray Road Race
 CDNW Road Race
 CDNW Surf 'n' Turf
 Cheshire Classic
 Cheshire Classic Road Race
 City of Perth Grand Prix
 Curlew Cup
 Dumfries BikeFest Women's Criterium
 Dumfries BikeFest/Wallacehill CC Road Race
 Essex Giro 2-Day
 Essex Ladies Giro
 Glasgow Criterium - CANCELLED
 Hillingdon Women's Circuit Race
 Hillingdon Women's Grand Prix
 July Essex Giro 2-day
 Ladies Essex Giro 
 Ladies Essex Giro 2-Day
 Mendip Hills Road Race
 Olveston Road Race Road Race
 Otley Grand Prix
 Ryedale Grand Prix
 Sheffield Grand Prix
 Stafford Grand Prix & Kermesse
 Stration Road Race
 Surf n Turf Women's 2-Day
 Sutton Town Centre Circuit Race
 Tour of Blackpool Circuit Race Des Dames
 Travelwise Warwick Circuit Race
 Travelwise Warwick Town Centre Circuit Races
 Tywyn Criteriums
 Wallacehill CC Road Race

Регламент 
Приведёны регламенты 2006—2014, 2020, 2021 и 2023 годов.

Индивидуальная классификация 
По итогам каждой гонки очки получают максимум первые 20 гонщицам за итоговые места на гонке и этапах многодневных гонок. Кроме того могут присутствать промежуточные финиши за которые также начисляются очки. Если две и больше гонщицы имеют равные очки, то выше будет классифицироваться спортсменка занявший больше первых мест, затем вторых, третьих, четвёртых и пятых мест. В случае дальнейшего паритета, учитываются результаты последней гонки. Итоговая классификация по убыванию набранных очков в течение сезона. В зависимости от регламента могут учитываться не все гонки.

Молодёжная классификация 
Гонщица в возрасте до 23 лет занявший в конце сезона наивысшее место в индивидуальном зачёте получает награду как самая лучшая молодая гонщица.

Командная классификация 
Определяется с 2017 года. На каждой гонке очки могут получить только команды стартующие минимум тремя гонщицами. По итогам каждой гонки очки в командный зачёт приносят первые 20 гонщиц по её итогам, но не более трёх от каждой команды (в случае если места, дающие право на очки, заняты четвёртым и далее гонщикам от одной команды то их очки не «передаются» следующему за ним гонщику).

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Велогонки в Великобритании